Josip Kenda ist der Name folgender Personen:

* Josip Kenda (Volkskundler) (1859–1929), slowenischer Lehrer und Volkskundler 
 Josip Kenda (Komponist) (1880–1941), slowenischer Jurist und Komponist